Óglaigh na hÉireann () kan hänvisa till följande organisationer:


Irish Volunteers
Irish Volunteers, frivilligorganisation för rekryter (1912-1913)
National Volunteers, utbrytargrupp bildad av den majoritet av rekryter som tog värvning under första världskriget (1914)
Irish Volunteers, paramilitär organisation bestående av den minoritet av rekryter som ej sökt värvning (1914-1919)

Statligt kontrollerade militära organisationer
Irländska republikanska armén (Irländska republiken), Irländska republikens armé (1919-1922)
Nationella armén (Irländska fristaten), Irländska fristatens armé (1922-1924)
Irlands försvarsmakt, försvarsmakt för Irländska fristaten och senare Republiken Irland (från 1924)

Paramilitära grupper
Irländska republikanska armén, paramilitär organisation bildad ur de delar av IRA som hade motsatt sig Irländska fristatens bildande (1922-1969)
Officiella IRA, återstoden av paramilitära IRA efter splittringen 1969
Provisoriska IRA, utbrytargrupp från paramilitära IRA som bildades vid splittringen 1969
Continuity IRA, utbrytargrupp från Provisoriska IRA bildad 1986
Real IRA, utbrytargrupp från Provisoriska IRA bildad 1997
"Óglaigh na hÉireann"; bland annat som namn på utbrytargrupper från Continuity IRA och Real IRA

Se även
Sinn Féin (olika betydelser)